Thomas Wentworth kan syfta på flera personer, bland andra:
* Thomas Wentworth, 1:e baron Wentworth (1501–1551)
 Thomas Wentworth, 2:e baron Wentworth (1525–1584)
 Thomas Wentworth, 1:e earl av Strafford (1593–1641)
 Thomas Wentworth, 1:e earl av Cleveland (1591–1667)
 Thomas Wentworth, 5:e baron Wentworth (1613–1665)
 Thomas Wentworth, 1:e earl av Strafford (1672–1739)
 Thomas Wentworth (omkring 1568–1628), underhusledamot